Slijedi nepotpuni abecedni pregled spomenika hrvatske pismenosti 11. i 12. stoljeća:

11. stoljeće 

 Humačka ploča (12. stoljeće?)
 Krčki natpis
 Plominski natpis
 Valunska ploča
 Župski glagoljski natpis

Rukopisi 
 Kločev glagoljaš

12. stoljeće 
 Bašćanska ploča
 Blagajska ploča
 Grdoselski ulomak
 Humski grafit
 Mihanovićev odlomak Apostola
 Natpis popa Tjehodraga
 Senjska ploča
 Povaljski prag
 Supetarski ulomak

Rukopisi 
 Baščanski ostrišci
 Bečki listići
 Grškovićev odlomak apostola
 Premudini ostrišci

Ostalo 
 Kninski ulomak

Hrvatska kulturna baština
Povijest hrvatskoga jezika